Šimizu má více významů:

 příjmení osob

 Kindžiró Šimizu (???–???), japonský fotbalista
 Hirojasu Šimizu (* 1974), japonský rychlobruslař
 Naoemon Šimizu (1900 nebo 1901 – 1945), japonský fotbalista
 Rjúzó Šimizu (1902–???), japonský fotbalista

 sportovní klub

 Šimizu S-Pulse, japonský fotbalový klub ve městě Šizuoka na ostrově Honšú

Japonská příjmení